Hlor i kiseonik mogu da se vežu na mnogo načina:

hlor monoksid, ClO, chlorine(II) oxide
hlor dioksid, , chlorine(IV) oxide
hloroperoksil, ClOO
hlor trioksid, ClO3, hlor(VI) oksid
dihlor monoksid, Cl2O, hlor(I) oksid
Tri dihlor dioksida:
ClO dimer, Cl2O2, hlor(I) peroksid
hloril hlorid, ClO2Cl, hlorin(0,IV) oksid
hlor hlorit, ClOClO, hlor(I,III) oksid
dihlor trioksid, Cl2O3, hlor(I,V) oksid
dihlor tetroksid, takođe poznat kao hlor perhlorat, ClOClO3, hlor(I,VII) oksid
dihlor heksoksid, hloril perhlorat, Cl2O6, hlor(V,VII) oksid
dihlor heptoksid, Cl2O7, hlor(VII) oksid
hlor tetroksid
hlor(VII) oksid peroksid, (OClO3)2

Nekoliko jona su hlorni oksidi:
hloril, 
perhloril, ClO3+
hipohlorit, ClO−
hlorit, ClO2−
hlorat, ClO3−
perhlorat, ClO4−

Vidi još
Kiseonik fluorid
Brom oksid
Jod oksid

Reference
Chlorine oxoacids and structure of dichlorine oxides. Chem. Educator, Vol. 16, 2011, vol. 16, pp. 275—278

Оксиди хлора